Robert Johnson kan syfta på:

 Robert Johnson, 1745–1815, amerikansk plantageägare
 Robert Johnson, brittisk psalmförfattare på 1800-talet
 Robert Johnson, 1882–1947, svensk skådespelare
 Robert Johnson, 1911–1938, amerikansk musiker 
 Robert Johnson, född 1964, svensk musiker